От-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль» со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 От-Кюель — озеро, координаты 63°36' с. ш. 129°17' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 70°33' с. ш. 136°59' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 68°54' с. ш. 133°53' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 63°55' с. ш. 125°24' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 71°07' с. ш. 139°29' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 70°49' с. ш. 141°32' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 62°15' с. ш. 134°41' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 72°30' с. ш. 141°18' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 66°52' с. ш. 129°49' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 65°35' с. ш. 150°47' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 66°17' с. ш. 150°12' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 66°59' с. ш. 124°48' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 64°54' с. ш. 122°41' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 64°11' с. ш. 115°12' в. д..
 От-Кюель — озёра, координаты 72°37' с. ш. 115°51' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 72°33' с. ш. 141°11' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 70°37' с. ш. 142°35' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 71°42' с. ш. 147°08' в. д..

Красноярский край 
 От-Кюель — озеро, координаты 71°48' с. ш. 99°25' в. д..
 От-Кюель — озеро, координаты 70°36' с. ш. 96°47' в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Кюель
 Отюк-Кюель